Hegias – attycki malarz
 Hegias – attycki rzeźbiarz